James Carter, ostacolista statunitense
 James Carter (n. 1957), ex nuotatore britannico
 James Carter (n. 1969), musicista jazz statunitense
 James Carter Gaudino (n. 1964), ex cestista portoricano